

Kluby sportowe 
 Czarni Bytom
 Czarni Dęblin
 Czarni Jasło
 Czarni Lwów
 Czarni Nakło
 Czarni Olecko
 Czarni Otmuchów
 Czarni Radom
 Czarni Radom (piłka nożna)
 Czarni Rząśnia
 Czarni Słupsk
 Czarni Sosnowiec
 Czarni Szczecin
 Czarni Witnica
 Czarni Żagań
 Czarni-Góral Żywiec

Inne 
 Czarni Bracia
 Czarni Kłobucy
 Czarni Muzułmanie
 Czarni Númenorejczycy
 Czarni pułkownicy
 Czarni Vulkarzy
 Czarna rasa człowieka
 Czarni Gwelfowie
 Czarni Tajowie